Chris Cook (ur. 15 czerwca 1980 w Neenah) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Sun Valley Ski Education FND.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Chris Cook pojawił 10 stycznia 2000 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Wasatch State Park, gdzie był jedenasty na dystansie 30 km techniką klasyczną. Jeszcze w tym samym miesiącu wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie jego najlepszym wynikiem było siedemnaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 13 stycznia 2001 roku w Soldier Hollow, zajmując 43. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dzień później, zajmując 30. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2006/2007, który ukończył na 105. miejscu. W 2006 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie w sprincie drużynowym był trzynasty, a indywidualnie zajął 21. pozycję. Na mistrzostwach świata w Sapporo w 2007 roku wystąpił tylko w sprincie indywidualny, kończąc rywalizację na 31. miejscu. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Libercu, był między innymi dwunasty w sztafecie i 37. w sprincie indywidualnym techniką dowolną. Startował także w zawodach FIS Marathon Cup, w których raz stanął na podium: 27 lutego 2010 roku był trzeci w amerykańskim maratonie American Birkenbeiner. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Włoch Fabio Santus oraz inny reprezentant USA - Tad Elliott. W sezonie 2009/2010 zajął 31. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 127.
 sezon 2005/2006: 116.
 sezon 2006/2007: 105.
 sezon 2007/2008: 132.
 sezon 2008/2009: 133.
 sezon 2009/2010: 185.
 sezon 2010/2011: niesklasyfikowany

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Cook nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 60.
 sezon 2003/2004: 37.
 sezon 2009/2010: 31.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Urodzeni w 1980
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006